Wickham Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Wickham Skeith
 Wickham Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w Wickhambrook